Tętnica pępowinowa, tętnica pępkowa – parzyste (niekiedy pojedyncze) naczynie odchodzące od tętnicy biodrowej wewnętrznej. W życiu płodowym obie tętnice pępowinowe przechodzą przez pierścień pępkowy, po czym biegną w pępowinie razem z żyłą pępowinową i docierają do łożyska.

Po narodzinach wewnątrzbrzuszny odcinek tętnic pępowinowych ulega zarośnięciu powyżej odejścia tętnic pęcherzowych górnych, tworząc więzadła pępkowe przyśrodkowe.

Przypisy

Bibliografia 

Anatomia okresu ciąży
Układ krążenia człowieka